Maurseth ist der Familienname folgender Personen:

 Benedicte Maurseth (* 1983), norwegische Folk-Sängerin und -Musikerin
 Øivind Maurseth (* 1928), norwegischer Architekt